Lista systemów metra – lista zawiera funkcjonujące systemy metra. Na świecie w 2014 roku, w 55 krajach istniało 158 systemów metra. Niektórych, zwłaszcza najnowszych, nie uwzględniono na liście.

Metro jest jednym z elementów komunikacji miejskiej, zaliczanych do środków transportu szynowego. Pierwsza sieć metra na świecie powstała w 1863 w Londynie, jednak jej elektryfikacji dokonano dopiero w 1890 roku. Obecnie najdłuższy system metra funkcjonuje w Szanghaju, natomiast największa liczba stacji oraz linii działa w Nowym Jorku.

Uwagi 

Metro jest definiowane jako miejski system elektrycznego transportu pasażerskiego o dużej przepustowości i wysokiej częstotliwości jazdy, który jest całkowicie niezależny od innych środków transportu, ponieważ jeździ na oddzielnych torach oraz posiada specjalną sygnalizację.

Granica między metrem a innymi środkami transportu zbiorowego, do których zaliczyć możemy szybki tramwaj i kolej miejską, nie jest zawsze wyraźnie określona. Nazwa metro używana jest w niektórych krajach na określenie systemów, które łączą w sobie elementy prawdziwego metra, premetra, szybkiego tramwaju i kolei miejskiej. Z drugiej strony istnieją też systemy kolei miejskich spełniające wszystkie kryteria, aby nosić oficjalną nazwę metra, jednak nie są tak nazywane.

Legenda 
 Położenie Państwo oraz miasto posiadające system metra.
 Nazwa Nazwa podana jest w języku polskim oraz języku miejscowym.
 Data otwarcia Brany jest pod uwagę rok otwarcia dla ruchu pasażerskiego jak i również rok elektryfikacji sieci.
 Stacje Liczba stacji w systemie.
 Długość Podana w kilometrach.

Lista

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  na stronie European Rail Research Advisory Council 
  na stronie American Public Transportation Association 
 Metro List at CityRailTransit.com website 

Listy związane z transportem